Теректи — название населённых пунктов в Казахстане:

 Теректи (до 2007 г. — Линеевка) — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Теректи (до 2018 г. — Садовое) — село в Саркандском районе Алматинской области.